Het Great American Beer Festival (GABF) is een jaarlijks driedaags bierevenement, georganiseerd door de Amerikaanse Brewers Association, te Denver, Colorado.

Dit bierfestival, gehouden einde september - midden oktober, werd in 2012 bezocht door 49.000 bezoekers van over de gehele wereld waarbij meer dan 2000 Amerikaanse bieren konden geproefd worden. Aan het Amerikaans bierfestival is tevens een van de grootste wedstrijden voor Amerikaanse bierbrouwers verbonden. Circa 150 juryleden uit meer dan 10 landen (waaronder ook Nederland en België) beoordelen dan duizenden bieren. Er worden jaarlijks gouden, zilveren en bronzen medailles uitgedeeld in meer dan 80 categorieën.

Geschiedenis
Het GABF werd voor de eerste maal georganiseerd in 1982 door Charlie Papazian, in het Harvest House Hotel in Boulder, Colorado. Er waren 22 brouwerijen met 40 bieren en 800 bezoekers. In 1984 verhuisde het festival naar Denver. Tijdens het tiende festival in 1991 in het Denver Merchandise Mart waren er 150 brouwerijen, 500 bieren en 7000 bezoekers. In 2000 verhuisde het festival van de Currigan Hall in Denver naar het Colorado Convention Center. De tickets waren in 2007 na een week uitverkocht, in 2012 was het festival reeds uitverkocht na 45 minuten.

In 2012 beoordeelden 185 juryleden uit 11 landen, 4338 bieren van 676 Amerikaanse brouwerijen. In 84 categorieën werden 254 medailles uitgereikt.

Statistieken

Externe links
 GABF Officiële website
 Brewers Association

Bierfestival
Bierprijs